Swans est un groupe de rock expérimental américain.
 Swans est une gravure de Maurits Cornelis Escher.